Juillé (Charente)
Juillé (Sarthe)
Juillé (Deux-Sèvres)